

Toponymes

Whitewood (Saskatchewan)

Whitewood (Dakota du Nord)
 Whitewood (Dakota du Sud)
 Whitewood (Virginie)

Bateaux 
 , un navire de l'United States Navy
 , un navire de l'United States Navy

Homonymie de toponyme